Старая крепость (фильм):
 Старая крепость (фильм, 1938) — режиссёр Мирон Билинский.
 Старая крепость (фильм, 1973) — режиссёры Михаил Беликов и Александра Муратова.